Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1984/85 war die sechsunddreißigste Saison der höchsten Spielklasse im Bremer Fußball-Verband. Meister wurde zum achten Mal der Bremer SV. Vizemeister wurde der Vorjahressieger SC Vahr. Die Mannschaft des SC Schiffdorferdamm aus Bremerhaven stieg als Tabellenletzter mit nur 8:52 Punkten und einer Tordifferenz von 20:103 in die Landesliga ab.

Abschlusstabelle 

(M) Meister der Vorsaison, (N) Aufsteiger

Aufstieg und Deutsche Amateurmeisterschaft 
Es war bereits das sechste Mal in Folge, dass sich der Bremer Vertreter, in diesem Fall der Bremer SV, nicht in der Aufstiegsrelegation zur Oberliga Nord durchsetzen konnte.

Erneut konnten sich in dieser Saison die Amateure von Werder Bremen für die Amateurmeisterschaft qualifizieren. In der ersten Runde, dem Viertelfinale, besiegten die Bremer den 1. FSV Mainz 05, den Finalgegner von vor drei Jahren, in beiden Spielen (2:1 und 3:1). Im Halbfinale konnten die Bremer das Hinspiel beim VfR Mannheim mit 5:0 gewinnen. Das Rückspiel ging 3:2 für Werder aus. Im Finalspiel besiegten die Bremer dann den DSC Wanne-Eickel mit 3:0. Es war der zweite Gewinn dieses Wettbewerbs für die Bremer nach 1966.

Einzelnachweise 

1983
Fußballsaison 1983/84